Bradbrook ist der Familienname folgender Personen:

 Gail Marie Bradbrook (* 1972), britische Biophysikerin 
 Muriel Clara Bradbrook (1909–1993), britische Literaturwissenschaftlerin und Hochschullehrerin